De Peugeot 405 is een middenklasse sedan van het Franse automerk Peugeot.

De 405 werd geïntroduceerd in 1987 en werd in 1988 auto van het jaar. In Frankrijk werd de auto veel gebruikt als taxi. De auto was ook leverbaar als break.

De productie stopte in 1997, maar in Egypte werd de 405 nog tot 2013 gemaakt. Iran Khodro begon in 1990 in licentie met productie van de 405; de Peugeot 405 wordt heden nog altijd in Iran geproduceerd.

De motorisering bestond uit negen benzinemotoren en drie dieselmotoren.
Ook waren er twee sportieve modellen leverbaar: De Mi16 en de T16, die een tweeliter-turbomotor met 200 pk had.

Tijdlijn modellen van Peugeot

Externe links 
 http://www.peugeot405club.nl

405